Ризван Магомедович Куниев (род. 10 марта 1992 года) — российский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Заслуженный мастер спорта России по смешанным боевым единоборствам (ММА).

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
 Чемпионат Европы по ММА (Дрезден 2017) — 
 Чемпионат России по Союзу ММА России (Челябинск 2018) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|11-2
| Энтони Гамильтон
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Eagle FC 46: Ли - Санчес
|
|align="center"|1
|align="center"|1:17
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Эдиван Сантос
|Техническим нокаутом (удары)
|Dana White's Contender Series 2021: Неделя 5
|
|align="center"|3
|align="center"|1:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Владимир Дайнеко
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|EFC 31 Eagle Fighting Championship 31
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Рууд Верноойж
|Решением (единогласным)
|Eagles FC Next Level
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Шамиль Абасов
|Техническим нокаутом ()
|GFC 16
|
|align="center"|3
|align="center"|4:53
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Навид Ядегари
|Сабмишном (удушение сзади)
|Gorets FC For The Prizes Of V. Zolotov
|
|align="center"|1
|align="center"|2:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Хосе Агустин Хименез Гарсия
|Техническим нокаутом (удары)
|UMC 1 Ciumac vs. Ngeleka
|
|align="center"|1
|align="center"|2:35
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Константин Андрейцев
|Решением (единогласным)
|ProFC 64 Tibilov vs. Shvets
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Чарльз Андраде
|Решением (единогласным)
|ProFC 63 Gluhov vs. Wallace
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
| Джастин Виллис
|Решением (единогласным)
|IGF - Inoki Genome Fight 4
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Дарко Стосич
|Решением (единогласным)
|TFC - Tesla Fighting Championship 4
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Михаил Истомин
|Техническим нокаутом (удары)
|VMC - Voronezh Mixfight Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Анатоли Чумак
|Неопределен ()
|WMAC - Semifinals
|
|align="center"|0
|align="center"|0:00
|
|
|}

Ссылки 
 Профиль Ризван Куниева на сайте Sherdog
 Профиль Ризван Куниева на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Бойцы смешанных единоборств России
Заслуженные мастера спорта России